Актаны́ш ( — «белый знакомый») — село, районный центр Актанышского района.

География 
Расположено в нижнем течении реки Белая, близ границы с Башкортостаном, в 381 км к востоку от Казани. Восточная часть выходит к озеру Старая Белая.

История 
Актаныш (Нижний Актанышбаш) был основан выходцами Ябалаковой тюбы Кыргызской волости. Упоминается в письменных источниках с 1715 года.

В учётных письменных источниках («Книга переписная Уфимского уезда… 1722—1723 г.») жителями поселения «Ахтаныш, что на реке Ахтаныше» указаны ясашные татары. Так, в 1722 году были учтены 12 дворов и 30 душ мужского пола ясачных татар, а в 1747 году — 54 душ мужского пола ясачных татары. В 1762 году зафиксированы 44 души мужского пола, которые входили в команду старшины Ишкины Уразаева. После подавления Пугачевского бунта и перевода ясашных татар в сословия тептярей и служилых башкирцев в 1782 году учтены 43 душ мужского пола тептярей. В 1795 году в селе также были учтены тептяри. В 1816 году VII ревизией были учтены 222 души мужского пола из числа башкирцев, 156 душ тептярей мужского пола.
В 1834 году башкирцев мужского пола насчитывалось 329 человек, тептярей — 191. В 1848 года записаны только тептяри в количестве 400 человек; в 1859 году учтены припущенники военного звания 315 душ обоего пола. В 1870 году показали уменьшенное число жителей, причем только тептяри — 461 человек.

В период кантонной системы управления в Башкортостане, село находилось в составе 11-го, а с 1847 года — 12-го башкирского кантона.

Жители занимались земледелием, разведением скота, держали постоялые дворы, работали на пристанях. В 1840 году в Ведомости о посеве хлеба на 325 башкир деревни было засеяно 90 четвертей озимого и 97 четвертей ярового хлеба. В начале XX века в Актаныше располагалась земская почтовая станция, функционировали мечеть (известна с 1846 года), школа для мальчиков и девочек. Ежегодно в последнюю неделю сентября здесь проходила ярмарка, еженедельно работал рынок. Располагалось волостное правление и почтово-телеграфное отделение.

В 1848 году в Актаныше была кузница, в 1905 году — 2 ветряные мельницы, 2 мануфактурные, 3 бакалейные лавки; сушилка, проводились базар и в сентябре ярмарка. В 1870 году показано уменьшенное число жителей, причём только тептярей — 461 человек.

Согласно Подворной переписи 1912 года Актаныш состоял из 285 хозяйств, принадлежавших 1417 башкирам-припущенникам, у которых во владении находилось в общем 1943 десятины земли. Татарские крестьяне села были наделены 339 десятинами земли.

В 1866—1920 годах село было центром Актанышевской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона Татарской АССР. С 1930 года — центр Актанышского района, с 1963 года — в составе Мензелинского района, с 12 января 1965 года, после восстановления Актанышского района — вновь районный центр. В период с 29 июля 1988 года по 21 сентября 1991 года Актаныш имел статус посёлка городского типа.

Население

Экономика 
Действуют База стройматериалов «Строитель» (ул. Строитель, д. 1), завод сухого обезжиренного молока, ООО «Газстройсервис» (улица Лесная, дом 1а), предприятие сельскохозяйственной техники, типография, Актанышский агрегатный завод (ААЗ).

Люди, связанные с селом 
 Авзалова, Альфия Авзаловна (1933—2017) — певица. Заслуженная артистка РСФСР, народная и заслуженная артистка Татарской АССР.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 АКТАНЫШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН сайт

Населённые пункты Актанышского района
Районные центры Татарстана
Населённые пункты на Белой (приток Камы)
Актаныш
Бывшие посёлки городского типа Татарстана